Comitatul Mecklenburg sau Mecklenburg County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Mecklenburg County, North Carolina 
 Mecklenburg County, Virginia